LWI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lowai (Papua Nuova Guinea)